Zenari ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Zenari (* 1946), römisch-katholischer Erzbischof, Diplomat des Heiligen Stuhls und Kardinal
 Silvia Zenari (1895–1956), italienische Botanikerin